Сан Фелипе дел Прогресо има више значења:

 Општина Сан Фелипе дел Прогресо (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Фелипе дел Прогресо (Сан Фелипе дел Прогресо, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику